Arce o ARCE puede hacer referencia a varios artículos:

 Arce, personaje de la mitología griega.
 Arce, satélite de Júpiter.
 ARCE, Asociación de Revistas Culturales de España.

Botánica 
 Arce, nombre común del género de plantas Acer.
 El nombre común de la planta Acer campestre.
 El nombre común de la planta Acer monspessulanum.

Lugares 
 Arce, municipio de Navarra, España.
 Arce, pedanía de Miranda de Ebro, Castilla y León, España.
 Arce, localidad de Cantabria, España.
 Arce, localidad de Italia, en la provincia de Frosinone.

Personas 
 Fernando Arce, futbolista mexicano.
 Francisco Arce, futbolista paraguayo.
 Guillermo Arce, médico y catedrático español.
 Juan Arce .
 Juan Carlos Arce .
 Luis Arce, político y economista boliviano.

Enlaces externos